Hecht steht für:

 Hecht, ein Raubfisch
 Hecht (Familienname), ein deutscher Familienname; siehe auch dort für bekannte Namensträger
 den Decknamen für das KZ-Außenlager Holzen, ein Außenlager des KZ Buchenwald 
 Hecht (U-Boot), deutsches Kleinst-U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg
 U Hecht, U-Boot der Bundesmarine, siehe U 2367  
 einen Flottentender der Kriegsmarine, siehe M 60 (Schiff, 1917)#Geschichte
 Hecht (Schiff, 1953), ein Omnibusboot auf dem Bodensee
 Hecht (Schiff, 1993), ein Seenotrettungsboot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
 Hecht (Band), eine Mundart-Poprockband aus Luzern
 Steinhuder Hecht, das erste deutsche Unterseeboot
 Hechtsprung, nahezu waagerechter Sprung des Torwarts beim Fußball, beim Wassersport oder Turnen
 Hechtwagen, ein ehemaliger Reisezugwagentyp der Eisenbahn
 Großer Hecht, ein ehemaliger Straßenbahntyp in Dresden
 Hechtviertel, ein Stadtviertel in Dresden
 Hecht-Synagoge, ein religiöses Gebäude in Jerusalem
 Münzmeisterzeichen Hecht des Münzmeisters Ernst Peter Hecht für die Münzstätte Leipzig
 (10484) Hecht, ein 1983 entdeckter Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtels
 Hecht’s, eine ehemalige Warenhauskette (1857–2006) in den Vereinigten Staaten
 Villa Hecht, Berlin
Siehe auch: